Příjmení Kopáček může označovat:

 Jiří Kopáček (* 1960) – český filozof, pedagog a publicista
 Pavel Kopáček (1923–1996) – český akademický realistický malíř
 Václav Kopáček (* 1987) – český jezdec